Seznam zmag slovenskih smučarskih skakalcev v svetovnem pokalu. Devetnajst slovenskih smučarskih skakalcev je v svetovnem pokalu v smučarskih skokih od prve sezone 1979/80 do danes osvojilo šestinsedemdeset posamičnih zmag in dvanajst ekipnih. Največ posamičnih zmag je osvojil Peter Prevc, ki je zmagal triindvajsetkrat. Prvo posamično zmago je 21. februarja 1981 dosegel Primož Ulaga, ki je zmagal devetkrat, zadnjo posamično pa 11. marca 2023 Anže Lanišek. 19. februarja 2012 je slovenska reprezentanca na Letalnici Heini Klopfer v postavi Jurij Tepeš, Jure Šinkovec, Peter Prevc in Robert Kranjec osvojila prvo ekipno zmago Slovenije. 11. januarja 2013 je slovenska reprezentanca dosegla še prvo ekipno zmago na skakalnicah običajne velikosti v Zakopanah v postavi Jurij Tepeš, Robert Kranjec, Jaka Hvala in Peter Prevc. Zadnjo ekipno zmago je slovenska reprezentanca dosegla v postavi Žiga Jelar, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek 26. marca 2022 v Planici.

Seznam zmag

Posamične tekme

Ekipne tekme

Po skakalcih

Sklici in opombe

Seznami smučarskih skakalcev

Svetovni pokali v smučarskih skokih